Burn bezeichnet:
 eine Schweizer Rockband, siehe Gölä
 einen US-amerikanischen Musiker, siehe Animal (Band)
 Burn (Album), ein Album von Deep Purple
 Burn (Lied), ein Lied auf diesem Album
 Burn (Ellie-Goulding-Lied), ein Lied von Ellie Goulding
 Burn (Band), eine amerikanische Hardcore-Band
 Burn (Energydrink), Energydrink
 Burn (Gewässer), einen Wasserlauf in Nordost-England, Schottland und der Region Otago in Neuseeland
 Burn-Kliffs auf der antarktischen Alexander-I.-Insel

Burn ist der Familienname folgender Personen:
 Amos Burn (1848–1925), englischer Schachmeister
 Arthur Burn, kanadischer Marathonläufer
 Chris Burn (* 1955), englischer Pianist und Komponist
 Dan Burn (* 1992), englischer Fußballspieler
 Erwin Burn (* 1957), Schweizer Bauingenieur, Unternehmer und Politiker
 Gerald Maurice Burn (1862–1945), englischer Marinemaler
 Gordon Burn (1948–2009), britischer Schriftsteller
 Gordon Burn-Wood (1914–1981), südafrikanischer Segler
 Hans Burn (* 1965), Schweizer Behindertensportler
 Henry Burn (1807–1884), englischer Maler und Lithograph
 Hilary Burn (* 1946), britische Tierillustratorin
 Ian Burn (1939–1993), australischer Konzeptkünstler
 John Burn (1884–1958), britischer Ruderer
 Joshua Harold Burn (1892–1981), britischer Pharmakologe
 Natalie Burn, ukrainisch-amerikanische Schauspielerin
 Roland Burn (* 1950), Schweizer Biathlet
 Sandra Burn (* 1968), Schweizer Skirennläuferin
 Thomas Burn (1888–??), britischer Fußballspieler
 William Burn (1789–1870), schottischer Architekt
 William Gordon Burn-Murdoch (1862–1939), schottischer Maler

Siehe auch:
 Burne
 Burns
 The Burn